CH kan avse:

 CH – nationalitetsmärke och landskod för Schweiz (Confoederatio Helvetica)
 CH – förkortning för Centralhotellet, Gävle
 CH – en grad i Order of the Companions of Honour
 .ch – toppdomän för Schweiz
Ch – en digraf av C och H som räknas som en egen bokstav i bl.a. tjeckiska och slovakiska.